Policarm (en llatí Polycharmus, en grec antic ) fou un escriptor grec d'època incerta.

Va escriure un llibre sobre la regió de Lícia, a l'Àsia Menor (), a la qual fan referència Ateneu de Naucratis i Esteve de Bizanci. Podria ser el mateix que Polícarm de Naucratis que va escriure un llibre sobre Afrodita () del que Ateneu en va fer un extracte.

Referències 

Geògrafs de l'antiga Grècia
Mitògrafs de l'antiga Grècia
Lícia